Stravinskij může znamenat:

příjmení
 Stravinskij (příjmení) – více osobností

vesmírná tělesa či jejich části
 Stravinskij (kráter) – impaktní kráter na planetě Merkur
 Stravinsky (planetka) – planetka